Gitting ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Gitting (Hagelstadt), Ortsteil von Hagelstadt im Landkreis Regensburg, Bayern
 Gitting (Niederleierndorf), ehemalige Gemeinde im heutigen Landkreis Kelheim, Bayern